Svenska mästerskapet i ishockey 1926 var det femte svenska mästerskapet i ishockey. Till denna säsong hade Filmaktiebolaget Le Mat-Metro-Goldwyn hade till detta år skänkt ett vandringspris som tillföll de svenska mästarna. Detta år var det Djurgårdens IF som i finalen besegrade Västerås SK med 7–1 på Stockholm stadion.

Matchträd

Matcher
Första omgången
5 februari 1926: Södertälje SK–AIK 7–2

Andra omgången
8 februari 1926: Södertälje SK–Hammarby IF 4–3
8 februari 1926: Nacka SK–IFK Stockholm 3–1
8 februari 1926: Djurgårdens IF–IK Göta 5–4

Semifinaler
10 februari 1926: Västerås SK–Nacka SK 3–1
10 februari 1926: Djurgårdens IF–Södertälje SK 4–3

Spel om tredje pris
14 februari 1926: Södertälje SK–Nacka SK 8–1

Final
12 februari 1926: Djurgårdens IF–Västerås SK 7–1 (3–0, 2–1, 2–0)

Måskyttar var för DIF Folke Andersson-Ahrsjö femmålsskytt samt Erik Lindgren och Walter Söderman som gjorde varsitt mål. VSK:s mål gjordes av Georg "Lolle" Jonsson. Matchen sågs av  åskådare på Stockholm stadion.

Se även
 Klass I i ishockey 1926
 Klass II i ishockey 1926

Källor

1926 i Sverige
Ishockeysäsongen 1925/1926
1926